Lista obsady serii filmów Harry Potter – zestawienie aktorów występujących w brytyjsko-amerykańskiej serii filmowej Harry Potter. Cykl obejmuje osiem filmów studia Warner Bros. z lat 2001–2011, powstałych na podstawie serii powieści J.K. Rowling pod tym samym tytułem. Artykuł przedstawia obsadę filmów oraz obsadę polskojęzycznej wersji językowej w dubbingu.

Obsada

Polska wersja językowa 
Brak występu może oznaczać, że postać pojawiła się w filmie, ale w roli bez dialogów. Podobnie debiut dotyczy pierwszego występu w polskiej wersji językowej, nawet jeśli postać pojawiła się we wcześniejszej części, ale bez dialogów.

Uwagi 

Harry Potter
Harry Potter